Равич (герб) — польський герб.
 прізвище Равич

Особистості 

 Равич Іван Андрійович (1677 – 1762) — видатний український майстер-золотар доби бароко, лавник і райця (радник) київського магістрату.
 Равич-Черкаський Мойсей (1884 — ?)  — український комуністичний діяч єврейського походження.
 Равич Дмитро (1900 – 1942)  — студентський діяч родом з Наддніпрянщини, інженер і музиколог.
 Равич Петро (1919  — 1982)  — французький письменник, перекладач, журналіст, поет.

Населені пункти та їхні частини
 Равич — місто в Равицькому повіті Великопольського воєводства
 Равич — гміна в Равицькому повіті Великопольського воєводства
 Равич — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Равич — лісова осада в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки